ICF — аббревиатура:
 Insulating concrete forms — несъемная опалубка из гранулированного пенополистирола (EPS).
 International Curling Federation — международная федерация кёрлинга.
  — Международная федерация каноэ
 Inter City Firm — британская хулиганская футбольная группировка.

См. также 
 ICFP
 ICFJ